Guillelmites : disciples de la mystique Guglielma de Bohême.
 Guillelmites (ou guillemites ou guillemins) : moines relevant de l’ordre de Saint-Guillaume.